A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a női kalapácsvetés selejtezőit augusztus 26-án, döntőjét augusztus 27-én rendezték. A versenyen 31-en indultak. A nevezési szint 70,00 méter, az automatikus döntős szint 72,50 méter volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női kalapácsvetésben:

{|class="wikitable"
|Világrekord
|Anita Włodarczyk 
|81,08 m
|Cetniewo, Lengyelország
|2015. augusztus 1.
|-
|Világbajnoki rekord
|Tatyjana Liszenko 
|78,80 m
|Moszkva, Oroszország
|2013. augusztus 26.
|-
|Világranglista vezető
|Anita Włodarczyk 
|81,08 m
|Cetniewo, Lengyelország
|2015. augusztus 1.
|-
|Afrika-rekord
|Amy Sène 
|69,70 m
|Forbach, Franciaország
|2014. május 25.
|-
|Ázsia-rekord
|Zheng Wang 
|77,68 m
|Csengtu, Kína
|2014. március 29.
|-
|Karibi-, Észak- és Közép-Amerika-rekord
|Yipsi Moreno 
|76,62 m
|Zágráb, Horvátország
|2008. szeptember 9.
|-
|Dél-Amerika-rekord
|Jennifer Dahlgren 
|73,74 m|Buenos Aires, Argentína
|2010. április 10.
|-
|Európa-rekord|Anita Włodarczyk 
|81,08 m|Cetniewo, Lengyelország
|2015. augusztus 1.
|-
|Óceánia-rekord|Bronwyn Eagles 
|71,12 m|Adelaide, Ausztrália
|2003. február 6.
|-
|colspan=5 bgcolor=lightgrey align="center"|A versenyen új rekord született|-
|Világbajnoki rekord|Anita Włodarczyk 
|80,85 m'|Peking, Kína
|2015. augusztus 27.
|}

VersenynaptárAz időpontok helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint olvashatóak.''

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő

Jegyzetek

Források
selejtező
döntő

2015-ös atlétikai világbajnokság